Cokół – część budowli
 Cokół – dolna część lampy elektronowej